Le lycée Sacré-Cœur d’Amiens.
 Le lycée Le Sacré-Cœur de Reims.